Marie-Louise Morphy de Boisfailly, nom donné à Marie-Louise O'Murphy (1737-1814), maîtresse de Louis XV ;
 Michel Morphy (1863-1928), journaliste et romancier français ; 
 Paul Morphy (1837-1884), joueur d’échecs américain.